Викту́рина — фамилия. Известные носители:

 Виктурина, Вероника Петровна (1921—?) — советский и российский радиолог.
 Виктурина, Мильда Петровна (1923—2005) — советский и российский рентгенолог, искусствовед.